Die blaue Maus ist der Titel der Filme

Die blaue Maus (1913), deutscher Spielfilm von 1913. Regie: Max Mack
Die blaue Maus (1919), Fortsetzung des Spielfilms von 1913 aus dem Jahr 1919. Regie: Max Mack
Die blaue Maus (1928), Remake der vorgenannten Spielfilme von 1928. Regie: Johannes Guter
Die blaue Maus (1978), TV-Film von 1978. Regie: Kurt Wilhelm

Siehe auch
Theater Blaue Maus
FVA-2 „Blaue Maus“, deutsches Segelflugzeug von 1921